Алекса́ндр Воробе́й: Воробей, Александр Владимирович (род. 1955) — советский и белорусский врач, доктор медицинских наук.
 Воробей, Александр Михайлович (1957—2007) — советский легкоатлет, стипльчезист.